Горње Крушје се може односити на:

 Горње Крушје (Ресан), насеље у општини Ресан, Северна Македонија
 Горње Крушје (Македонски Брод), насеље у општини Македонски Брод, Северна Македонија